Медаль «За бойові заслуги» — державна нагорода Вірменії
 Медаль «За бойові заслуги» — державна нагорода СРСР